Termenul „Nassau” se poate referi la:

 Cetatea Nassau, din districtul Rhein-Lahn, Renania-Palatinat
 Casa Nassau, o familie nobiliară germană 
 Ducatul Nassau, azi landurile Hessa și Renania-Palatinat
 Hessen-Nassau, o provincie prusacă (1868–1944) 
 Provincia Nassau o provincie prusacă (1944–1945) 
 Districtul Nassau un district din Canada 
 Nassau (parc), la nord de Meißen 
Denumiri de localități

 Nassau (Lahn), oraș in Rheinland-Pfalz 
 Nassau, Bahamas, capitala insulelor Bahamas din Marea Caraibilor
 Parcul Nassau in Rheinland-Pfalz 
 Fort Nassau (Ghana), 
 Nassau County (New York), un comitat pe Long Island, USA
 Nassau County (Florida), un comitat in Florida 
Nave

 SMS Nassau, un vas de război imperial german 
 USS Nassau (LHA-4), o navă amfibie a marinei USA

Vezi și 
 NASA, National Aeronautics and Space Administration din SUA
 Năsăud localitate din Transilvania